

Буйни — село в гміні Воля-Кшиштопорська Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Буйни — село в гміні Соколи Високомазовецького повіту Підляського воєводства